

Населені пункти та їхні частини
 Осіна — гміна в Голеньовському повіті Західнопоморського воєводства
 Осіна — село в гміні Божехув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Осіна — село в гміні Клюкі Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Осіна — село в гміні Осіна Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Осіна — село в гміні Барлінек Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Осіна — частина села Чарня-Дужа в гміні Скрвільно Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Осіна — частина села Целуйкі в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Осіна — частина села Ґоломб у гміні Міхів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Осіна — частина села Бжозувка в гміні Унеюв Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Осіна — частина села Зембовіце в гміні Зембовіце Олеського повіту Опольського воєводства
 Осіна — частина села Стале в гміні Ґрембув Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Осіна — лісова осада в гміні Велень Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Осина

Примітки